O basquetebol na Universíada de Verão de 1959 foi um evento disputado em Turim, na Itália.

Quadro de medalhas

Ligações externas

Universíada de Verão de 1959
Verao 1959
Universiada